Riquet ist der Familienname folgender Personen:

 Dominique Riquet (* 1946), französischer Politiker (Parti radical valoisien)
 Élisabeth de Riquet de Caraman (1860–1952), Pariser Dame der Gesellschaft
 Pierre-Paul Riquet  (1609–1680), französischer Beamter und Ingenieur

Riquet steht außerdem für:
 eine Pariser Metrostation, siehe Riquet (Métro Paris)
 einen deutschen Kakao- und Schokoladenhersteller, siehe Riquet & Co.